Anderson Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Anderson Hall (Gainesville), Florida, ID-Nr. 79000652
 Anderson Hall (Manhattan), Kansas, ID-Nr. 80001471
 Anderson Hall (Maryville), Tennessee, ID-Nr. 75001732